Četa může být:
 Četa (film) – americký válečný film
 Četa – vojenská jednotka
 četa může být i označení pro specializovanou pracovní skupinu – pracovní četa
 četa (doprava) – pracovní skupina v dopravě
 vlaková četa
 lokomotivní četa

Externí odkazy